Silver Creek kan syfta på:

Kanada 

 Silver Creek, British Columbia, vattendrag,

USA 

 Silver Creek, Missouri, ort, 
 Silver Creek, Mississippi, ort, 
 Silver Creek, Minnesota, ort, 
 Silver Creek, Nebraska, ort, 
 Silver Creek, New York, ort,